Armine Wodehouse est un nom pouvant désigner:

Armine Wodehouse (5e baronnet) (c. 1714-1777), homme politique conservateur britannique
 (1860-1901), homme politique libéral britannique

Voir aussi

Wodehouse, Armine